O Clássico do futebol boliviano é o encontro entre dois clubes de futebol da Bolívia, Bolívar e The Strongest. Esta partida de futebol caracteriza-se por concentrar a atenção das grandes massas em toda a Bolívia. Enquanto os jogos entre ambos os rivais datam dos anos 30, a rivalidade de ambos é relativamente recente. Antes desta data o clássico teve várias ocorrências, todas as quais tiveram um protagonista em comum: The Strongest.

Estatísticas 
Desde 1977 ambas as equipes disputaram o Campeonato Boliviano de Futebol, sendo ambos destaques da mesma, tendo o Club Bolívar faturado 16 títulos e The Strongest 7. Até o ano de 2009 foram disputados 167 clássicos na era profissional, com o Bolívar acumulando 71 vitórias contra 39 de The Strongest, registrando-se um total de 57 empates.

Futebol da Bolívia
Clássicos do futebol boliviano